Les élections législatives libériennes de 2023 se tiennent le , en même temps que les élections sénatoriales ainsi que le premier tour de l'élection présidentielle afin de renouveler les  de la Chambre des représentants du Liberia.

Système électoral 
Le Libéria est doté d'un parlement bicaméral dont la chambre basse, appelée Chambre des représentants, se compose de  pourvus pour six ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions.

Résultats

Notes et références 

Législatives 2023
Liberia
Liberia
2023 au Liberia